Berken, commune suisse du canton de Berne

 Lodewyk van Berken, inventeur flamand du 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme